Vogelmann é um apelido de família da onomástica da língua alemã. É formado pelos elementos Vogel ("pássaro") e Mann ("homem").

História do nome 
No regresso vitorioso de uma das batalhas de sua vasta campanha militar, que culminou  pela conquista da paz em Crespy no ano de 1544, o Imperador alemão Carlos V, instigado por membro de seu estado-maior, reconhece que parcela do êxito daquele combate deveu-se à quantidade plenamente suficiente e à boa qualidade do suprimento de víveres e carnes, e essas de maioria avícula. Ao desconvocar suas tropas, em reconhecimento ao esforço e empenho de seu súdito encarregado do provimento, produção e abate das aves consumidas em campanha, Carlos recomendou a seu Heraldo que bordasse nas cores preto e dourado um brasão, sem hierarquia real e sem os adornos da cavalaria, para ser concedido em reconhecimento aos serviços prestados ao reino pelo então chamado "Homem dos Pássaros", que infelizmente não regressava com eles. As cores definidas pelo Monarca simbolizam perdas familiares em guerras (preto), generosidade, mente elevada e inteligência (dourado).  O Brasão passou então a identificar sua família e descendentes, tornando-se o marco inicial deste sobrenome.

A maior incidência do sobrenome ainda está na Alemanha, principalmente no estado de Baden-Württemberg.

Em meio a Primeira Guerra Mundial, diversos alemães e bávaros saíram de seu país e vieram ao Brasil, alguns alterando seus nomes para que não fossem encontrados, sendo alguns deles Schmidt, Weber, Iloloth, Hoff e Kiarnt.

Ligações externas 
 Família Vogelmann no Brasil

Sobrenomes da língua alemã